Ribera del Alto Ebro, comarca de Navarra situada a la zona castellanoparlant de Navarra fronterera amb La Rioja.
 Ribera Arga-Aragón, comarca de Navarra que aplega alguns municipis septentrionals de la merindad de Tudela i altres de la merindad d'Olite.